XSD steht für:
 XML Schema Definition
 Tonopah Test Range Airport (IATA-Code), Flughafen von Tonopah (Nevada), Nevada

xsd steht für:
 Sidetische Sprache (ISO-639-3-Code)

Abkürzung